Еловиков — фамилия; имеет женскую форму Еловикова.
 Еловиков, Владимир Ильич (род. 1966) — советский, позднее российский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего, мастер спорта СССР.
 Еловиков, Илья Владимирович (род. 1987) — российский хоккеист, нападающий.